Готель «Київ» — 2-зірковий готель у районному центрі Київської області місті Білій Церкві.

Розташування 

Розташований в історичному центрі міста на Торговій площі біля архітектурно-історичного комплексу XVIII століття Торгових Рядів та будівлі міської ради.

Історія 
Готель було побудовано в 1958 році та реконструйовано у 2000 році, він має три поверхи, на яких розташовано 51 номери класу стандарт, напівлюкс, люкс, класифікація готелю — 2 зірки.

Опис 
Серед 51 номера білоцерківського готелю «Київ» стандартних одномісних — 22 номери, двомісних — 19 номерів, тримісних — 2 номери, 4 номери напівлюкс та 4 — люкс. До послуг гостей готелю модерний ресторан, в якому можна замовити та покуштувати страви української традиційної кухні . Також з правого боку від входу розміщене кафе «Дача» (колишня назва — «Червона шапочка»).

На готелі висить пам'ятна дошка з зображенням Івана Нечуй-Левицького, який неодноразово відвідував Білу Церкву, зокрема розташовані навпроти готелю Торгові ряди для збирання перлин народної мови.
До готелю примикає одне з найпотужніших підприємств Білої Церкви — ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика».

Посилання 

 Готель «Київ» (Біла Церква). Офіційний сайт 

Готелі Білої Церкви
Підприємства Білої Церкви
Двозіркові готелі України